Philip Bruns (Pipestone, 2 de maio de 1931 — Los Angeles, 8 de fevereiro de 2012) foi um ator e escritor estadunidense, autor do livro The Character Actor's Do's, Don'ts And Anecdotes, publicado em 2008.

Ligações externas

Atores dos Estados Unidos
Naturais do Minnesota